Elenco in ordine alfabetico delle isole dell'arcipelago della Novaja Zemlja.

Isole singole
 Bol'šoj Bezymjannyj (Большой Безымянный, "isola grande senza nome")
 Bol'šoj Loginov (Большой Логинов)
 Bol'šoj Sachanin (Большой Саханин)
 Isola di Afanas'ev (Остров Афанасьева)
 Isola di Aleksandr (Остров Александра)
 Isola di Artjuchov (Остров Артюхов)
 Isola Babuškina (Остров Бабушкина, "isola della nonna")
 Isola Bašmačnyj (Остров Башмачный)
 Isola Bazarnyj (Остров Базарный, "isola del mercato")
 Isola Belen'kij (Остров Беленький)
 Isola Belužij (Остров Белужий, "isola dello storione")
 Isola Belyj, Oblast' di Arcangelo (Остров Белый, Архангельская область; "isola bianca")
 Isola Bezvodnyj (Остров Безводный, "isola arida")
 Isola Bezymjannyj, golfo di Cywolka (Остров Безымянный, залив Цивольки; "isola senza nome")
 Isola Bezymjannyj, stretto Kostin Šar (остров Безымянный, Костин Шар; "isola senza nome")
 Isola Bliznec (Остров Близнец, "isola gemella")
 Isola Bližnij, Oblast' di Arcangelo (Остров Ближний, Архангельская область; "isola vicina")
 Isola Bogatyj (Остров Богатый, "isola ricca")
 Isola di Bogoslovskij (Остров Богословского)
 Isola Bol'šaja Luda (Большая Луда, "isola grande luda")
 Isola di Borisov (Остров Борисова)
 Isola Camutali (Остров Цамутали)
 Isola di Chabarov (Остров Хабарова)
 Isola di Chramcov (Остров Храмцова)
 Isola Cigan (Остров Циган)
 Isola di Cywolka o Civol'ka (Остров Цивольки)
 Isola Čajačij (Остров Чаячий, "isola del gabbiano")
 Isola Čajka (Остров Чайка, "isola del gabbiano")
 Isola di Čevkunov (Остров Чевкунова)
 Isola Dal'nij, mare di Barents (Остров Дальний, Баренцево море; "isola lontana")
 Isola Dal'nij (Остров Дальний, Карское море; "isola lontana")
 Isola Domašnij, Oblast' di Arcangelo (Остров Домашний, Архангельская область; "isola di casa")
 Isola Dvojnoj, mare di Barents (Остров Двойной, Баренцево море; "isola doppia")
 Isola Dvojnoj, mare di Kara (Остров Двойной, Карское море; "isola doppia")
 Isola di Ermolaev (Остров Ермолаева)
 Isola di Ežov (Остров Ежова)
 Isola di Fëdor (Остров Фёдора)
 Isola Gagačij, golfo Mitjušicha (Остров Гагачий, Митюшиха; "isola dell'edredone")
 Isola Gagačij, golfo di Rejneke (Остров Гагачий, залив Рейнеке; "isola dell'edredone")
 Isola di Gel'mersen o Helmersen (Остров Гельмерсена)
 Isola Gemskerk (Остров Гемскерк)
 Isola di Glotov (Остров Глотова)
 Isola Glumjannoj (Остров Глумянной)
 Isola Golec (Остров Голец, "isola brulla")
 Isola di Golicin (Остров Голицина)
 Isola Gorbatyj, golfo di Cywolka (Остров Горбатый, залив Цивольки; "isola gibbosa")
 Isola Gorbatyj, golfo di Rogačëva (Остров Горбатый, залив Рогачёва; "isola gibbosa")
 Isola Gorn (Остров Горн, "isola fucina")
 Isola Izbnoj (Остров Избной)
 Isola di Jarcev (Остров Ярцева)
 Isola Južnyj (Остров Южный, "isola meridionale")
 Isola di Kalitkin (Остров Калиткина)
 Isola Kaltak (Остров Калтак)
 Isola Kamen' (Остров Камень, "isola scoglio")
 Isola Kamni (Оstrov Камни, "isola degli scogli")
 Isola Karmakul'skij (Остров Кармакульский)
 Isola di Kazarinov (Остров Казаринова)
 Isola Kazobin (Остров Казобин)
 Isola Kekur (Оstrov Кекур, "isola faraglione")
 Isola di Kolosov (Остров Колосова)
 Isola di Konjušnikov (Остров Конюшникова)
 Isola Kruglyj, mare di Barents (Оstrov Круглый, Баренцево море; "isola rotonda")
 Isola Kruglyj, mare di Kara (Оstrov Круглый, Карское море; "isola rotonda")
 Isola Kurgan (Оstrov Курган, "isola del colle")
 Isola Lagernyj (Остров Лагерный, "isola dell'accampamento")
 Isola di Leman (Остров Лемана)
 Isola di Loškin (Остров Лошкина)
 Isola Lot-Ryba (Остров Лот-Рыба)
 Isola Luda, Oblast' di Arcangelo (Остров Луда, Архангельская область)
 Isola Luda-Nedostupnaja (Луда-Недоступная, "luda inaccessibile")
 Isola Medved' (Остров Медведь, "isola orso")
 Isola Medvedka (Остров Медведка)
 Isola Medvež'ja Gorka (Остров Медвежья Горка, "isola della collina dell'orso")
 Isola Medvežij, lago Nehvatova (Остров Медвежий, озеро Нехватова; "isola dell'orso")
 Isola Medvežij, mare di Barents (Остров Медвежий, Баренцево море; "isola dell'orso")
 Isola Meždušarskij (Остров Междушарский)
 Isola di Michrengin (Остров Михренгина)
 Isola Mitjušev (Остров Митюшев)
 Isola Nakoval'nja (Остров Наковальня, "isola incudine")
 Isola di Nelidov (Остров Нелидова)
 Isola Nenckij Kamen' (Остров Ненцкий Камень)
 Isola di Nikol'skij (Остров Никольского)
 Isola Nizkij (Остров Низкий, "isola bassa")
 Isola Norske (Остров Норске)
 Isola Oktavina (Остров Октавина)
 Isola Otreznoj (Остров Отрезной, "isola separata, tagliata")
 Isola di Pachtusov (Остров Пахтусова)
 Isola Pan'kov (Остров Паньков)
 Isola di Pankrat'ev (Остров Панкратьева)
 Isola Pasynok (Остров Пасынок)
 Isola Pervaja Luda (Первая Луда, "isola prima luda")
 Isola Pesčanyj, Oblast' di Arcangelo (Остров Песчаный, Архангельская область; "isola sabbiosa")
 Isola Pjat' Pal'cev (Остров Пять Пальцев, "isola cinque dita")
 Isola di Plechanov (Остров Плеханова)
 Isola Pleš' (Остров Плешь, "isola calva")
 Isola Ploskij, golfo Bol'šaja Karmakul'skaja (Остров Плоский, Большая Кармакульская; "isola piatta")
 Isola Ploskij, golfo Rogačëva (Остров Плоский, залив Рогачёва; "isola piatta")
 Isola Ploskij, mare di Kara (Остров Плоский, Карское море; "isola piatta")
 Isola Ploskij, golfo di Sachanich (Остров Плоский, Саханиха; "isola piatta")
 Isola Podrezov (Остров Подрезов, "isola tagliata")
 Isola di Poluėktov (Остров Полуэктова)
 Isola Potyč (Остров Потыч)
 Isola Pribrežnyj (Остров Прибрежный, "isola costiera")
 Isola Promyslovyj (Остров Промысловый, "isola del commercio") 
 Isola Puchovyj, golfo di Moller (Остров Пуховый, залив Моллера)
 Isola di Ragozin (Остров Рагозина)
 Isola di Roginskij (Остров Рогинского)
 Isola Roze (Остров Розе, "isola della rosa")
 Isola di Rudakov (Остров Рудакова)
 Isola Seleznëv (Остров Селезнёв)
 Isola Severnyj (ostrov Северный, "isola settentrionale")
 Isola Severnyj Krestovyj (Северный Крестовый, "croce settentrionale")
 Isola Sobačij (Остров Собачий, "isola canina")
 Isola Srednij, golfo di Nerpy (Оstrov Средний, залив Нерпы; "isola mediana")
 Isola Srednij, Nikol'skij Šar (Оstrov Средний, Никольский Шар; "isola mediana")
 Isola di Stadol'skij (Остров Стадольского)
 Isola Syroj (Остров Сырой, "isola umida")
 Isola di Sytin (Остров Сытина)
 Isola Šapka (Остров Шапка, "isola berretto")
 Isola di Šatilov (Остров Шатилова)
 Isola di Šel'bach (Остров Шельбаха)
 Isola di Šestakov (Остров Шестакова)
 Isola di Šipunov (Остров Шипунова)
 Isola di Šišmarëv (Остров Шишмарёва)
 Isola Šlem (Остров Шлем, "isola casco")
 Isola Tajnyj (Остров Тайный, "isola segreta")
 Isola Tertyre (Остров Тертыре)
 Isola di Timofeev (Остров Тимофеева)
 Isola di Treskin (Остров Трескина)
 Isola Utës (Остров Утёс, "isola della rupe")
 Isola Uzkij (Остров Узкий, "isola stretta")
 Isola di Val'kov (Остров Валькова)
 Isola di Val'nev (Остров Вальнева)
 Isola Vchodnoj (Остров Входной, "isola d'ingresso")
 Isola di Veprev (Остров Вепрева)
 Isola Vesëlyj (Остров Весёлого, "isola allegra")
 Isola Vnutrennij (Остров Внутренний, "isola interna")
 Isola Vtoraja Luda (Вторая Луда, "isola seconda luda")
 Isola di William (Остров Вильяма)
 Isola di Wrangel (Oblast' di Arcangelo) (Остров Врангеля, Архангельская область)
 Isola Zelënyj, Oblast' di Arcangelo (Остров Зелёный, Архангельская область; "isola verde")
 Isola di Žarkov (Остров Жарков)
 Isola Žemčug (Остров Жемчуг, "isola perla")
 Isola di Žongolovič (Остров Жонголовича)
 Isola di Žuravlëv (Остров Журавлёва)
 Kusova Zemlja o Terra di Kusov (Кусова Земля) 
 Malyj Bezymjannyj (Малый Безымянный, "piccola isola senza nome")
 Malyj Loginov (Малый Логинов)
 Malyj Sachanin (Малый Саханин)
 Scogli di Egorov (Камни Егорова)
 Scogli Tri Brata, Oblast' di Arcangelo (скалы Три Брата, Архангельская область; "scogli tre fratelli")
 Scogli Aban'kiny Kamni (скалы Абанькины Камни)
 Scogli Brat'ja Zander (Камни Братья Зандер, "scogli dei fratelli Zander")
 Scogli Tolkuncy (Камни Толкунцы)
 Scogli Zubcy (Камни Зубцы, "scoglio dentato")
 Scoglio Čërnyj (Чёрный Камень, "scoglio nero")
 Scoglio di Kuročkin (Камень Курочкина)
 Scoglio Kamen'-Južnyj (Камень-Южный, isola scoglio del sud)
 Scoglio Luda (скала Луда)
 Scoglio Luda-Bodisko (Луда-Бодиско)
 Scoglio Opasnyj (Опасный камень, "scoglio pericoloso")
 Srednjaja Luda (Средняя Луда, "luda mediana")

Gruppi di isole 

 Arcipelago Petuchovskij o Arcipelago di Petuchov (Петуховский архипелаг)
 Bol'šoj Olenij (Большой Олений, "isola grande del cervo")
 Isola Bratkov (Остров Братков, "isola del compare")  
 Isola di Britvin (Остров Бритвин)
 Isola Cvetnoj (Остров Цветной, "isola colorata")   
 Isole Čërnye (Острова Чёрные, "isole nere"), 3 isole 
 Isole Krasnye (Острова Красные, "isole rosse"), 2 isole 
 Isola Ozernoj, arcipelago Petuchovskij (Остров Озерной, Петуховский архипелаг; "isola separata, tagliata")  
 Isola Puchovyj, arcipelago Petuchovskij (Остров Пуховый, Петуховский архипелаг)
 Isola Trojnoj (Остров Тройной, "isola tripla") 
 Isole Petuchi (Острова Петухи, "isole dei galli"), 5 isole
 Isole Pyniny (Острова Пынины), 4 isole
 Malyj Olenij (Малый Олений, "piccola isola del cervo")
 Bol'šie Oranskie (Большие Оранские, "isole grandi d'Orange"), 2 isole
 Isole Alebastrovye (Острова Алебастровые, "isole d'alabastro"), 3 isole
 Isole di Barents (Острова Баренца), 2 isole
 Isole di Bogdanova (Острова Богдановы)
 Isole Bratany (Ostrova Братаны), 2 isole
 Isole di Brown (Острова Броуна), 3 isole
 Isole di Demidov (Острова Демидова), 2 isole
 Isole di Galachov (Острова Галахова), 2 isole
 Isole Gol'fstrim (Острова Гольфстрим), 2 isole
 Isole Gorbovy (Острова Горбовы), 8 isole
 Bol'šoj Zajačij (Большой Заячий, "isola grande della lepre")
 Isola di Berch (Остров Берха)
 Isola di Ličutin (Остров Личутина)
 Malyj Zajačij (Малый Заячий, "piccola isola della lepre")
 Isole di Hejglin (Острова Хейглина), 3 isole
 Isole Južnye Gorbovy (Острова Южные Горбовы, "isole Gorbovy meridionali"), 5 isole
 Isola Gorbov (Остров Горбов)
 Isola Ozernoj, isole Južnye Gorbovy (Остров Озерной, Южные Горбовы; "isola separata, tagliata")
 Isole Južnye Krestovye (Острова Южные Крестовые, "isole crociate meridionali"), 2 isole
 Isola di Pinegin (Остров Пинегина)
 Isola di Nazimov (Остров Назимова)
 Isole di Kokin (Острова Кокина), 2 isole
 Isole di Krapivin (Острова Крапивина)
 Isole Medvež'i (Острова Медвежьи, "isole dell'orso"), 5 isole
 Isole Melkie (Острова Мелкие, "isole piccine"), 6 isole
 Isole di Nachimov (Острова Нахимова), 2 isole
 Isole di Olaf (Острова Олафа), 2 isole
 Isole Pograničnye (Острова Пограничные, "isole di confine"), 2 isole
 Isole Rakovaja Ludka (Острова Раковая Лудка), 2 isole
 Isole di Ruchlov (Острова Рухлова), 2 isole
 Isole Tjulen'i, Oblast' di Arcangelo (Острова Тюленьи, Архангельская область; "isole della foca"), 3 isole
 Isole di Žongolovič (Острова Жонголовича), 3 isole
 Malye Oranskie (Малые Оранские, "isole piccole d'Orange"), 5 isole
 Scogli Narkizovy (Наркизовы камни), 2

Note

Voci correlate 
Isole russe dell'Artico

Novaja Zemlja
Liste di isole